Джамал:
 Джамал — название посёлка Низовка в Черноморском районе Крыма до 1948 года.
 Джамал, Ахмад (род. 1930) — американский джазовый пианист, композитор и педагог.
 Джамал, Мариам Юсуф (род. 1984) — бахрейнская легкоатлетка.
 Джамал, Нигяр Айдын кызы (род. 1980) — азербайджанская певица.
 Джамал, Рифат (род. 1951) — татарский поэт.

См. также 
 Шейх Джамал
 
 Джамала